Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Кіміко Дате з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі 32 сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (3-тє коло)
  Штеффі Граф (переможниця)
  Яна Новотна (півфінал)
  Ліндсі Девенпорт (4-те коло)
  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
  Кіміко Дате (фінал)
  Анке Губер (чвертьфінал)
 n/a
  Наоко Савамацу (4-те коло)
  Емі Фрейзер (2-ге коло)
  Лорі Макніл (2-ге коло)
  Юдіт Візнер (4-те коло)
  Аманда Кетцер (4-те коло)
  Інес Горрочатегі (4-те коло)
 n/a
  Зіна Гаррісон-Джексон (3-тє коло)
  Каріна Габшудова (3-тє коло)
  Яюк Басукі (3-тє коло)
  Ліза Реймонд (4-те коло)
  Іріна Спирля (3-тє коло)
  Джиджі Фернандес (2-ге коло)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Сабін Аппельманс (2-ге коло)
  Маріанн Вердел-Вітмаєр (чвертьфінал)
  Катарина Малеєва (2-ге коло)
  Міріам Ореманс (3-тє коло)
  Барбара Ріттнер (2-ге коло)
  Лариса Нейланд (4-те коло)
  Анджеліка Гавальдон (3-тє коло)
  Наґацука Кьоко (2-ге коло)
  Анна Смашнова (3-тє коло)
  Ші-тін Ван (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Lipton Championships 1995 Draw

Жінки, одиночний розряд
Lipton Championships, жінки, одиночний розряд